Route nationale 89 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 89 en Belgique
 Route nationale 89 en Estonie
 Route nationale 89 en France métropolitaine
 Route nationale 89 en Italie

Voir aussi